Луис Хосе де Орбегосо и Монкада Галиндо (;  — , Трухильо) — граф де Олмос, перуанский аристократ, государственный и военный деятель, временный президент Перу с 21 декабря 1833 по 11 августа 1836 года, эти времена были у истоков становления перуанской государственности когда происходило много восстаний и фактически шла гражданская война, за время президентского срока его смещали с поста два раза.

Луис Хосе Орбегосо участвовал в войне за независимость Перу под командованием Хосе Сан-Мартина, а также в войне против Великой Колумбии под командованием Хосе де Ла Мара. На выборах в 1833 году одержал победу над ставленником предыдущего президента Педро Бермудесом. В результате последующего противостояния Педро Бермудес объявил себя президентом, но был вскоре смещён войсками Филипе Салаверри, который в свою очередь сам вскоре сместил президента Луиса Хосе Орбегосо. С помощью войск президента Боливии Андреса де Санта Круса, Орбегосо вернул себе власть. В качестве оплаты за помощь Санта Круса, Луис Орбегосо согласился на создание Перу-боливийской конфедерации где Санта Крус становился главой конфедерации, а Орбегосо только республики Северного Перу.

Потерпев поражение от желающего вернуть себе власть при поддержке Чили Августина Гаммара, Орбегосо был вынужден покинуть Перу, возвратившись через несколько лет, он избегал политической жизни.

Президенты Перу
Военачальники Перу
Маршалы Перу